MSF est un sigle, qui signifie :
 Médecins sans frontières,
 Microsoft Solutions Framework.

MSF peut aussi faire référence à :
 .msf, l'extension des fichiers d'indexation des messages dans le profil utilisateur de Mozilla Thunderbird,
 Main Square Festival, festival de musique organisé à Arras (France) depuis 2004,
 Minute/Second/Frame, notation utilisée pour noter le début et la longueur des plages dans la TOC d'un CD audio, ainsi que dans les fichiers CDA.
 Misappropriation Short Form, (en français Abréviation détourné) désigne l'acronymie du jeux consistant à détourner le sens des sigles.

Abréviation